Соревнования по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 и 18 августа 2016 года на стадионе Энженьян.

В финале участвовали 12 спортсменок из 10 стран. Победительницей стала хорватка Сара Колак, серебряным призёром — южноафриканка Сюнетте Фильюн, бронзовым призёром — чешка Барбора Шпотакова.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

Рекорд остался не побитым.

Медалисты

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменкам необходимо в квалификации показать результат не хуже 63,00 м. В финал попадают минимум 12 участников. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсменки, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсменки отбираются в финал по лучшему результату. В финале после первых трёх попыток участие продолжают восемь лучших спортсменок.

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты

Метание копья на Олимпийских играх